Ел Сесента има више значења:

 Ел Сесента (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сесента (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику